Piłkarze o pseudonimie Beto:

Brazylijczycy 
 Joubert Araújo Martins (ur. 1975) – pomocnik, gracz Confiançy Aracaju, były reprezentant kraju
 André Roberto Soares da Silva (ur. 1981) – napastnik, gracz Gaziantepsporu
 Alberto Antônio de Paula (ur. 1987) – napastnik, gracz Bragantino, były zawodnik Wisły Kraków

Portugalczycy 
 Roberto Severo (ur. 1976) – obrońca, gracz Belenenses, były reprezentant kraju
 António Alberto Bastos Pimparel (ur. 1982) – bramkarz, gracz Sevilli, reprezentant kraju